Байонет NX-M — байонетное крепление объективов для беззеркальных фотокамер серии NX mini компании Samsung. Имеет уменьшенный, по сравнению с байонетом NX рабочий отрезок и рассчитан под матрицы 1". 

Представлен 19 марта 2014 года вместе с фотоаппаратом Samsung NX mini.

Камеры 

 Samsung NX mini

Объективы 

 Samsung 9mm f/3.5 Prime Lens NX-M
 Samsung 17mm f/1.8 OIS NX-M
 Samsung 9-27mm f/3.5-5.6 ED OIS NX-M

Сравнение с креплениями других производителей

Примечания 

Байонеты